El término Los años maravillosos puede hacer referencia a:

 El título en español para Hispanoamérica de The Wonder Years, serie de televisión estadounidense creada por ABC.
 Los años maravillosos, serie de televisión colombiana creada por BE-TV para Caracol Televisión.